Le mot pelle peut désigner :
 Pelle, un outil qui permet de creuser, manuel ou mécanique,
 Pelle à tarte, un ustensile de cuisine ou une forme de col de vêtement
 Pelle à absinthe,
 Baiser amoureux, en argot,
 Rame, en navigation,
 un prénom germanique masculin, que l'on retrouve notamment dans le film Pelle le Conquérant
 un instrument de fermeture et d’ouverture d’un bief en forme de bêche

Patronyme 

 André Pelle, (1950- ), est un photographe spécialisé en archéologie ;
 Anthony Pelle (1972-), joueur américain de basket-ball ;
 Frédéric Pelle (1965- ), producteur, réalisateur et scénariste français ;
 Howlin' Pelle Almqvist (1978- ), chanteur suédois ;
 István Pelle (1907-1986), gymnaste hongrois ;
 Onkel Pelle, nom de scène d'Adolf Rautmann (1863-1937), artiste de cirque et forain allemand ;
 Stéphane Pelle (1980- ), joueur camerounais de basket-ball.

Prénom

Voir aussi 

 La Pelle est aussi un ruisseau en Champagne crayeuse, seul affluent de la Somme. Elle prend sa source sur le territoire de Lenharrée, prend la direction du nord-ouest et se jette dans la Somme entre Clamanges et Villeseneux. Elle délimite les finages des territoires de Lenharrée et Soudron.
 Pelles peut faire référence à Pellès, le roi pêcheur.